Kazimierz Janczewski (1794–1880) – polski leśnik, profesor Instytutu Gospodarstwa i Leśnictwa w Marymoncie
 Kazimierz Janczewski (1878–1959) – polski działacz społeczny i gospodarczy na Litwie kowieńskiej